Eitting ist der Ortsname von

 Eitting, Gemeinde im Landkreis Erding, Bayern
 Eitting (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Eitting (Laberweinting), Ortsteil der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern